Гадиев — фамилия; имеет женскую форму Гадиева. Известные носители:

 Гадиев, Сека Куцриевич (1855 или 1857—1915) — поэт и прозаик, классик осетинской литературы.
 Гадиев, Цомак Секаевич (1882—1931) — осетинский писатель, сын Секи Гадиева.